Lipovnik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Klenovnik, Varaždinska županija.Glavno naselje se još zove i Štuk.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 418 stanovnika te 115 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji